El término RMS (o rms) puede referirse a:

En sociedades científicas 

 a la Royal Microscopical Society, dedicada a promover las aplicaciones de la microscopía a través de una amplia gama de actividades.

En computación 
 a Richard Matthew Stallman, el fundador del Proyecto GNU y de la Fundación del Software Libre;
 a Record Management System, un mecanismo de almacenamiento persistente disponible en algunas configuraciones de Java ME;
 a una base de datos del videojuego Ragnarok Online, llamada RateMyServer;
 a rate monotonic scheduling, un algoritmo de planificación de CPU;
 a Rights Management Services, servicio de gestión de derechos.

En geografía 
 en Chile, a la Región Metropolitana de Santiago;

En legislación 
 en España, al Reglamento de Medidas de Seguridad, que regula la Ley de Protección de Datos española (LOPD);

En microeconomía 
 a la relación marginal de sustitución;

 En música 
 a Ramses Meneses, un rapero venezolano;
 a RMS (canal de televisión), un canal mexicano de videos musicales por cable;
 En transporte 
 a Royal Mail Ship, los barcos autorizados para el transporte del correo británico;

 En física 
 a Valor eficaz, conocida por su acrónimo en inglés, Root Mean Square o RMS''', representa el nivel medio y constante de una magnitud eléctrica;